Ordine di San Giorgio (Ordine Militare di San Giorgio Grande Martire Trionfante) – ordine cavalleresco russo
Ordine di San Giorgio (Austria) – ordine cavalleresco austriaco
Ordine di San Giorgio (Federazione Russa) – ordine cavalleresco militare della Federazione Russa
Ordine di San Giorgio (Hannover) – ordine della corona di Hannover
Ordine di San Giorgio (Regno d'Ungheria) – ordine cavalleresco del Regno d'Ungheria
Ordine di San Giorgio al merito militare – ordine cavalleresco ufficiale del Ducato di Lucca
Ordine di San Giorgio della Vittoria – onorificenza della Georgia
Ordine di San Giorgio e San Costantino – ordine cavalleresco poi dinastico e riservato ai membri della famiglia reale greca
Ordine costantiniano di San Giorgio – ordine equestre di collazione, poi diviso in tre tronconi:
Ordine costantiniano di San Giorgio (Napoli) – ordine religioso cavalleresco di collazione, da ultimo legato alla casata dei Borbone-Due Sicilie
Ordine costantiniano di San Giorgio (Parma) – ordine cavalleresco dinastico del Ducato di Parma
Ordine costantiniano di San Giorgio (Spagna) (ramo ispano-napoletano) – ordine cavalleresco-religioso dedicato a san Giorgio, di collazione della Real Casa Borbone Due Sicilie
Ordine militare di San Giorgio – ordine cavalleresco istituito nel 1452 dall'imperatore Federico III
Ordine militare di San Giorgio (Romania) – onorificenza concessa dal Regno di Romania
Reale e militare ordine di San Giorgio della Riunione – ordine cavalleresco (dinastico-statale) del Regno delle Due Sicilie
Reale e Militare Ordine di San Giorgio di Tonga – ordine cavalleresco del regno di Tonga
Reale ordine di San Giorgio per la difesa dell'Immacolata Concezione – ordine cavalleresco istituito nel 1726 dall'elettore Massimiliano II Emanuele di Baviera